Tabu peut faire référence à : 
 Tabu, née Tabassum Fatima Hashmi en 1971, actrice indienne. 
 Jonathan Tabu (né en 1985), joueur belge de basket-ball.
 TABU, album solo de Christine Ott, sorti en 2016.
Tabu, film de Friedrich Wilhelm Murnau et Robert Joseph Flaherty, sorti en 1931.